Hirano se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Satoko Hirano
 Yuichi Hirano